HMS Sidon (benannt nach dem Gefecht bei der Stadt Sidon im Libanon, die am 27. September 1840 von einer englisch-österreichischen Flotte beschossen und erobert wurde) war der Name zweier britischer Kriegsschiffe:

HMS Sidon (1846) war eine Fregatte, die 1846 vom Stapel lief und 1864 abgewrackt wurde.
HMS Sidon (P259) war ein U-Boot der Subtle-Klasse. Das Boot lief am 4. September 1944 vom Stapel und sank am 16. Juni 1955 bei einer Torpedoexplosion.

Sidon